Augusto, duque de Coímbra (pronunciación portuguesa: [awˈɡuʃtu]; Lisboa, 4 de noviembre de 1847-Lisboa, 26 de septiembre de 1889), fue un infante portugués de la Casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha.

Biografía 

Augusto nació en Lisboa, como el séptimo hijo de la reina María II de Portugal y su rey consorte, Fernando II. Augusto fue creado duque de Coímbra, siendo el tercer titular de este ducado, y tenía adicionalmente el título de duque de Sajonia a través de su padre. Tenía el tratamiento de Su Alteza Real.

A finales de 1861, tres de sus hermanos, el rey Pedro V, el infante Juan, duque de Beja, y el infante Fernando, todos enfermaron y murieron. A pesar de también caer enfermo, él sobrevivió y se convirtió en presunto heredero de otro de sus hermanos, el nuevo rey, Luis I, el 27 de diciembre de 1861 tras la muerte de su hermano Juan. Permaneció como  heredero hasta el 28 de septiembre de 1863, día del nacimiento del infante Carlos, hijo del rey Luis.

Fue uno de los miembros de la corte que aceptó el matrimonio morganático de su padre con Elisa Hensler, condesa de Edla, en 1869. Augusto vivía con la pareja en el llamado Chalet Mouco, en la Sierra de Sintra.

Augusto tuvo una carrera militar, alcanzando el grado de general de división del ejército portugués. Murió en Lisboa, soltero y sin descendencia, en 1889. Está enterrado en el Panteón de los Braganza, en la Iglesia de San Vicente de Fora.

Condecoraciones 
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro;
  Gran cruz de la Orden Militar de la Torre y de la Espada;
  Caballero gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Nacidos en Lisboa
Fallecidos en Lisboa